De Dutch Basketball League Playoffs zijn het einde van het Nederlandse basketbalseizoen en beslissen wie de landskampioen wordt. Tijdens het reguliere seizoen wordt er gestreden voor plaatsing voor de play-offs, die meestal in april en mei worden gehouden. De play-offs zijn in 1977 geïntroduceerd.

De play-offs worden gespeeld met de teams die in het reguliere seizoen zijn geëindigd als de nummers 1 tot en met 8. Het systeem van de play-offs is als volgt:

Finales
De finales in de play-offs van de laatste jaren waren: